Il singolare del torneo di tennis Black Forest Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Santiago Ventura che ha battuto in finale Jan Frode Andersen 6-3, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Santiago Ventura (Campione)
 Dieter Kindlmann (primo turno)
 Tomas Behrend (secondo turno)
 Alessio Di Mauro (primo turno)

 Jan Frode Andersen (finale)
 Jérôme Haehnel (secondo turno)
 Jean-Michel Péquery (secondo turno)
 Daniel Gimeno Traver (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Black Forest Open 2004